Egilmar ist der Name folgender Personen:

 Egilmar († 907),  von 885 bis 907 Bischof von Osnabrück 
 Egilmar I. (Oldenburg) (* um 1040; † vor 1112), der erste gesicherte Ahnherr des heute noch blühenden Hauses Oldenburg
 Egilmar II. (Oldenburg) (urkundlich bezeugt 1108–1142) gehört zu den Stammvätern des Hauses Oldenburg
 Engelmar von Passau (auch: Egilmar), von 875 bis 899 Bischof von Passau

Siehe auch:
 Elmar